Future Games ("giochi del futuro" in lingua inglese) può riferirsi a:

Future Games – azienda ceca sviluppatrice di videogiochi
Future Games – album dei Fleetwood Mac del 1971